

Географічні об'єкти

Німеччина 

 Дельбрюк () — місто в Німеччині, в землі Північний Рейн-Вестфалія. Підпорядковується адміністративному округу Детмольд. Входить до складу району Падерборн.

Персоналії (прізвище) 
Відомі носії:
 Дельбрюк Ганс (, 1848—1929)  — німецький воєнний історик та політик.
 Дельбрюк Бертольд (, 1842—1922) — німецький лінгвіст.
 Дельбрюк Макс (, 1906—1981)  — американський фізик, син історика Ганса Дельбрюка.  

Німецькі прізвища